Владимир Комиссаров:
 Комиссаров, Владимир Иванович (1939—2021) — советский и российский учёный-правовед, криминалист, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ.
 Комиссаров, Владимир Сергеевич (1953—2017) — советский и российский юрист.
 Комиссаров, Владимир Сергеевич (1926 — после 1983) — советский писатель.